Franciaország
Saint-Firmin, település Hautes-Alpes megyében
Saint-Firmin, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Firmin, település Nièvre megyében
Saint-Firmin, település Saône-et-Loire megyében